Alphitoaphis  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Неарктика (США).

Описание 
Мелкие насекомые желтовато-коричневого или красновато-пурпурного цвета, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями рода Жимолость (Lonicera). Жизненный цикл неизвестен.

 
 =Aphis lonicericola

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Монотипические роды полужесткокрылых